Berlin-Liga is een Duitse voetbalcompetitie voor teams uit deelstaat Berlijn. De competitie is te vinden op het 6de niveau van het Duitse voetbalsysteem. Tot 2008 heette de competitie Verbandsliga Berlin. Het is sinds de Duitse hereniging en de daaropvolgende samensmelting van competities in 1992 de hoogste klasse voor clubs uit de hoofdstad. Hiervoor was de Oberliga Berlin de hoogste Berlijnse klasse.

Erelijst

Eeuwige ranglijst
Tot 1994 was de Berlin-Liga de vierde klasse, tot 2008 de vijfde klasse, sinds 2008/09 is dit de zesde klasse. 

Duitse voetbalcompetitie
Sport in Berlijn